Китайська Суперліга 2004 — 45-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю (1-й після створення Суперліги). Чемпіоном впереше став Шеньчжень Цзяньлібао.

Клуби

Турнірна таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2004
Китай
2004 у китайському спорті